Carmo (port. ‚[Berg] Karmel‘) bzw. do Carmo ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Valentim do Carmo Neto (* 1975), brasilianischer Fußballspieler
 Allan do Carmo (* 1989), brasilianischer Freiwasserschwimmer
 Carlos do Carmo (1939–2021), portugiesischer Fado-Sänger
 Cláudio do Carmo Vieira, indonesisch-osttimoresischer Verwaltungsangestellter und Politiker
 Daniel Santos do Carmo, osttimoresischer Menschenrechtsaktivist
 David Carmo (* 1999), portugiesischer Fußballspieler
 Fernando do Carmo († 1975), osttimoresischer Politiker und Freiheitskämpfer
 João do Carmo (1874–1931), portugiesischer Industrieller
 João Garizo do Carmo (1917–1974), portugiesischer Architekt
 Leandro Salino do Carmo (* 1985), brasilianischer Fußballspieler
 Lucília do Carmo (1919–1998), portugiesische Fado-Sängerin
 Manfredo do Carmo (1928–2018), brasilianischer Mathematiker
 Manuel Carmo (1958–2015), bildender Künstler und Buchautor
 Nazario do Carmo (* 1992), osttimoresischer Fußballspieler
 Quito Carmo (* 1986), osttimoresischer Fußballspieler
 Wanderson do Carmo (* 1986), brasilianischer Fußballspieler

Carmo hat folgende geographische Bedeutungen:

 Carmo (Rio de Janeiro), Gemeinde im Bundesstaat Rio de Janeiro, Brasilien
 Carmona (Andalusien), antiker Name der heutigen Stadt

Siehe auch:

 Maria do Carmo